Chestertown ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chestertown (Maryland), im Kent County
 Chestertown (New York), im Warren County

im NRHP gelistete Objekte:
 Chestertown Armory, in Chestertown, Maryland, ID-Nr. 85002668
 Chestertown Railroad Station, in Chestertown, Maryland, ID-Nr. 82001597
Siehe auch:
Chesterton